Santuário Nossa Senhora de Fátima pode se referir a:
 Santuário de Fátima, em Fátima, Portugal
 Santuário de Nossa Senhora de Fátima (Rio de Janeiro), no Rio de Janeiro
 Santuário Nossa Senhora de Fátima de Buriti, em Santo Ângelo
 Estação Santuário Nossa Senhora de Fátima-Sumaré, estação do Metrô de São Paulo

Desambiguação